A 2021-es Formula–3 belga nagydíj az FIA Formula–3 bajnokság 2021-es szezonjának ötödik versenyhétvégéje volt, amelyet augusztus 27. és augusztus 29. között tartottak meg a Circuit de Spa-Francorchamps versenypályán. A versenyeket a Formula–1 belga nagydíj betétfutamaiként tartották meg. Az első sprintfutamot Lorenzo Colombo, a másodikat és a főfutamot Jack Doohan nyerte meg.

Eredmények

Szabadedzés

Kvalifikáció

Megjegyzés:
 – Filip Ugran nem teljesítette a 107%-is időlimitet, azonban a boxutcából megkezdhette a versenyeket.

1. Sprintverseny

Megjegyzés:
 – Caio Collet pályaelhagyás általi előnyszerzésért öt másodperces időbüntetést kapott.

2. Sprintverseny

Megjegyzések:
 – Hunter Yeany átlépte a megengedett sebességhatárt a biztonsági autós időszak során, ezért öt másoperces időbüntetést kapott.
 – Zdeněk Chovanec nem töltötte le a tíz másodperces stop-and-go büntetést a versenyt során, ezért egy harninc másodperces időbüntetést kapott.
 – Amaury Cordeel pályelhagyásért tíz másoperces időbüntetést kapott.

Főverseny

Megjegyzés:
 – Tijmen van der Helm leszorított egy másik versenyzőt a pályáról, ezért egy öt másodperces időbüntetést kapott.

A bajnokság állása a verseny után

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos eredmény - szabadedzés
Hivatalos eredmény - időmérő edzés
Hivatalos eredmény - 1. sprintverseny
Hivatalos eredmény - 2. sprintverseny
Hivatalos eredmény - főverseny
A versenyzői bajnokság állása a versenyt követően
A csapatbajnokság állása a versenyt követően

Belga
Autóversenyzés Belgiumban